Paz Oil Company Ltd é uma companhia petrolífera israelense, sediada em Yakum.

História 
A companhia foi estabelecida em 1922.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia de Israel

Ligações externas

Empresas de Israel